Жан-Бати́ст Алье́тт (, литературный псевдоним Эттейлла́, 1738—1791) — французский оккультист и таролог.

Известен как популяризатор гадания на картах Таро и первый таролог, который зарабатывал на жизнь гаданием.
Он продолжил теорию о Марсельском Таро Антуана Кур де Жебелена в своём произведении «Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommé Tarots». В 1788—1789 он опубликовал свою версию колоды Таро, смесь Марсельского Таро и египетского.

Биография 
Кроме того, что он родился в Париже, как видно из его свидетельства о смерти, о жизни Эттейллы известно крайне мало. Элифас Леви описывал его как «старого парикмахера, который никогда не изучал ни французский язык, ни орфографию». Сам себя Эттейлла представлял как учителя алгебры. На самом деле, он скорее всего был, как и его мать, торговцем зерном, а затем — примерно с 1768 года — продавцом гравюр.
В 1763 г. он женился на Жанне Ватье (Jeanne Vattier). Etteilla — это анаграмма его фамилии.

Сочинения 
 Etteilla, ou maniere de se récréer avec un jeu de cartes / par M.***, Amsterdam ; Paris : Lesclapart, 1770.
 Le Zodiaque mystérieux, ou les oracles d’Etteilla, Amsterdam ; Paris : Lesclapart, 1772.
 Etteilla, ou la seule maniere de tirer les cartes; revue, corrigée et augmentée par l’auteur sur son premier manuscrit, Amsterdam ; Paris : Lesclapart, 1773.
 Instruction sur le loto des Indiens que nous a donné en 1772 Mr Etteilla, professeur d’algèbre, s.l. [Paris ?], 1782.
 Instruction sur la combinaison hislérique, extraite du Loto des Indiens, s.l. [Paris ?], 1782.
 Etteilla, ou instructions sur l’art de tirer les cartes. Troisiéme et derniere édition par l’auteur de la Cartonomancie, Amsterdam ; Paris : Segault ; Legras, 1783.
 L’Homme à projets, s.l. [Paris], 1783.
 Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots; pour servir de troisième cahier à cet ouvrage, Amsterdam ; Paris : Segault ; Legras, 1783.
 Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots; pour servir de premier cahier à cet ouvrage, Amsterdam ; Paris : l’auteur ; Mérigot ; Legras ; Segault, 1783.
 Fragment sur les hautes sciences, suivi d’une note sur les trois sortes de médecines données aux hommes, dont une mal-à-propos délaissée, Amsterdam, 1785.
 Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots; pour servir de quatrième cahier à cet ouvrage, Amsterdam ; Paris : l’auteur, 1785.
 Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots; pour servir de second cahier à cet ouvrage, Amsterdam ; Paris : l’auteur; les libraires…, 1785.
 Philosophie des hautes sciences : ou la clef donnée aux enfans de l’art, de la science & de la sagesse, Amsterdam ; Paris : l’auteur ; Nyon l’aîné ; Durand neveu ; Mérigot le jeune ; Segaut, 1785.
 Epître à M. Court de Gébelin, salut, Etteilla, premier de l’an vulgaire 1784, Paris (?), 1784.
 Les sept nuances de l'œuvre philosophique-hermétique, suivies d’un traité sur la perfection des métaux mis sous l’avant-titre L.D.D.P. [= Le Denier Du Pauvre…], s.l. [Paris], s.d. [1786].
 L’Art de connoitre les hommes par l’inspection du front, ou élémens de métoposcopie suivant les anciens. Amsterdam ; Paris, 1787.
 L’Art de lire dans les lignes et caractères qui sont dans les mains : ou élémens de chiromance, Amsterdam ; Paris, 1787.
 Science. Leçons théoriques et pratiques du livre de Thot. Moyennes classes, Amsterdam ; Paris, 1787.
 Jeu des tarots, ou le livre de Thot ouvert à la maniere des Egyptiens, pour servir ici à l’interprétation de tous les rêves, songes et visions diurnes et nocturnes, Memphis [Amsterdam ?] : Mad. veuve Lesclapart ; Petit ; Samson, 1788.
 Cours théorique et pratique du livre de Thot; pour entendre avec justesse l’art, la science et la sagesse de rendre les oracles. s.l. [Paris] : (de l’impr. de la Société Typographique), 1790.
 Aperçu sur la nouvelle école de magie établie à Paris, le premier juillet de la seconde année de la Liberté française, s.l. [Paris] : Etteilla fils, (1790).
 L’Oracle pour et contre mil sept cent quatre-vingt-onze, s.l. [Paris], novembre 1790.
 Journal projétique et patriotique, 17 numéros parus entre février et juillet 1791.

Примечания 

Магия
Родившиеся в 1738 году
Умершие в 1791 году
Оккультисты
Тарологи
Люди, известные под псевдонимами‎